Torkel Knutsson kan avse flera personer:

Torgils Knutsson (–1306) – ett svenskt riksråd och marsk
Torkel Knutsson (regissör) (1960–) – en svensk regissör